Foeniculum multiradiatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinrich Koch. Foeniculum multiradiatum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
multiradiatum